Imre Lakatos (Debrecen, 1922 - Londres, 1974), matemàtic i filòsof de la ciència.
 Imre Schlosser-Lakatos (Budapest, 1889 - Budapest, 1959), futbolista hongarès.
 José Landazabal Uriarte, conegut com a Lakatos, (Durango, 1899 - Bilbao, 1970), futbolista basc.
 György Lakatos (Kalocsa, 1960), fagotista hongarès.